Гейда́ров — азербайджанская фамилия. Образована от имени Гейдар. Патроним. Известные представители:
 Гейдаров, Кямаледдин (род. 1961) — генерал-полковник, глава МЧС Республики Азербайджан.
 Гейдаров, Мурадали Шабагат оглы (1922—2016) — полный кавалер ордена Славы.
 Гейдаров, Назар Гейдар оглы (1896—1968) — председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1949—1954).
 Гейдаров, Фаттах Самед оглы (1938—2020) — азербайджанский государственный деятель.
 Гейдаров, Хидаят Минаят оглы (род. 1997) — азербайджанский дзюдоист, чемпион Европы 2017 года.